Шпильре́йн (Шпильрайн) — еврейская фамилия.

 [[Шпильрейн, Исаак Нафтульевич|Шпильре́йн, Исаа́к (Ицхок-Меер, Иче-Майер) Нафтулович]] (1891—1937) — психотехник и лингвист, брат Я. Н. Шпильрейна.
 Шпильрайн, Эвальд Эмильевич (1926—2009) — теплотехник и теплофизик, сын Э. Н. Шпильрайна.
 Шпильрайн, Эдвард (с 1940 года Марчевский, позже Шпильрайн-Марчевский; 1907—1976) — польский математик.
 Шпильрайн, Эмиль Николаевич (Шпильрейн, 1899—1938) — советский биолог, брат Я. Н. Шпильрейна.
 Шпильрейн, Ян Николаевич (1887—1938) — советский математик, инженер, учёный в области теоретической механики и электротехники, брат С. Н. Шпильрейн.

 Составная фамилия
 Шпильрейн-Шефтель, Сабина Николаевна (в публикациях Шпильрейн'', 1885—1942) — психоаналитик, педагог, сестра И. Н. Шпильрейна.

См. также 
 Теорема Шпильрайна